Mark Twang — () — студийный альбом американского музыканта Джона Хартфорда, вышедший в 1976 году.

Об альбоме 
В диск вошли песни о реках, записанный под впечатлением в годы работы на лодках. Альбом был записан в акустической студии при участии Джона Хартфорда, его инструментального сопровождения и вокала.

Список композиций 
 Все песни написаны Джоном Хартфордом.

В записи участвовали 
 John Hartford — банджо, гитара, скрипка, вокал
Производство
 Продюсер: Майкл Мелфорд
 Звукозапись: Клод Хилл
 Арт-дирекция: Джон Хартфорд
 Дизайн обложки: Вилли Мэтьюс
 Примечания на обложке диска: Джон Хартфорд

Ссылки 
 Mark Twang на discogs.com

Альбомы Джона Хартфорда
Альбомы 1976 года